Die Landesliga Südbaden 1947/48 war die dritte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Südbaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurde erstmals in eingleisiger Form ausgetragen und war eine Ebene unterhalb der Oberliga Südwest angesiedelt, die bis 1950 auch Südbaden abdeckte. Neuling in der Liga war in dieser Saison der FC Gutach.

Südbadischer Meister 1948 wurde der ASV Villingen, der auch in die Oberliga Südwest aufstieg. Die SpVgg Donaueschingen und der FV Fahrnau stiegen ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabelle der Landesliga Südbaden 1947/48 auf f-archiv.de
 Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken: Oberliga Südwest, Gruppe Süd 1946–1950

1947
Fußballsaison 1947/48